

Filmes 

Exposed (1938), com Glenda Farrell
Exposed (1947), com Adele Mara
Exposed (1983), com Nastassja Kinski
Exposed (2003), filme de comédia independente dos Estados Unidos
Exposed (2011), com Jodi Lyn O'Keefe
Exposed (2016), com Keanu Reeves

Música 
Exposed (vídeo de Kiss)
Exposed (álbum) de Kristinia DeBarge
Exposed to Love single de Exposé

Ver também 
Exposé